„Topaze” – francuski okręt podwodny z okresu I wojny światowej
 HMS „Topaze” – brytyjski krążownik pancernopokładowy z okresu I wojny światowej
 Krążowniki pancernopokładowe typu Topaze – typ brytyjskich krążowników z okresu I wojny światowej